La chronokinésie est un superpouvoir apparaissant dans divers récits de science-fiction. Ce pouvoir consiste à modifier l'écoulement du temps lui-même, en l'accélérant, le ralentissant ou même en l'arrêtant. Le physicien Étienne Klein (dans Les Tactiques de Chronos) aime à faire remarquer que c'est un abus de langage de dire qu'on arrête le temps : on ne fait qu'arrêter des phénomènes qui normalement évoluent dans le temps ; si le temps lui-même s'arrêtait réellement, cela mettrait fin à l'histoire.

La chronokinésie est donc différente du voyage dans le temps, mais les auteurs peuvent choisir de lier les deux pouvoirs. Hiro Nakamura, personnage de la série Heroes, peut faire les deux.

Exemples 
Le manipulateur du temps peut donc « ralentir » ou « arrêter » le temps pour tous sauf lui-même. S'il arrête le temps, il est alors seul capable de mouvement parmi tous les autres êtres vivants et des objets paralysés.
 Piper Halliwell, dans la série Charmed, possède des pouvoirs de chronokinésie. Elle peut figer les choses dans le temps en figeant les molécules. Par extension, son pouvoir lui permet d'accélérer les molécules et donc de faire exploser des choses.
 Hiro Nakamura, dans la série Heroes, peut arrêter le temps, par exemple pour que des flèches restent suspendues en l'air. Quand il met fin à la suspension du temps, elles reprennent leur trajectoire. Dans l'intervalle, il peut s'être déplacé ou même déplacer des objets ou d'autres personnes.
Dans le drama coréen Mon amour venu des étoiles, le héros Do Min-joon interprété par Kim Soo-hyun, est un extraterrestre ayant la capacité d'arrêter le temps.
 Le dieu Saturne dans le manga Saint Seiya Omega qui a arrêté notamment le temps des habitants de la Terre.
 Dans le manga Fairy Tail, la magicienne Ultia Milkovich en sacrifiant sa vie a fait reculer le temps d'une minute permettant ainsi à des gens censés avoir été tués d'avoir une seconde chance de vivre et à d'autres de connaître un petit aperçu du futur. Dans ce même manga, Dimaria Iesta dispose du pouvoir d'arrêter le temps pour tout le monde sauf elle.
 Dans le manga Sailor Moon, Sailor Pluton a montré qu'elle était capable d'arrêter le temps pour tous les monstres mineurs, tout en restant capable de mouvement aussi bien que ses amies. Un pouvoir qu'elle n'a en principe pas le droit d'employer.
 On peut aussi citer le porteur du masque Vahi, dans l'univers Bionicle.
 Dans Power Rangers : Turbo, un monstre possédait un pouvoir sur le temps, sans être lui-même immunisé contre. Ainsi quand il gela le temps, il ne pouvait pas le faire repartir puisqu'il était lui-même paralysé. Les Rangers n'étaient pas affectés dans leur base, et pouvaient agir pendant quelques secondes dans leur temps propre avant d'être eux-mêmes paralysés. Finalement, c'est le Ranger fantôme qui dégela le monstre-horloge après avoir évacué les Rangers paralysés. Lui-même n'était pas affecté par le chronokinésiste.
 Dans la série Wakfu, Nox possède de puissants pouvoir de chronokinésie et de téléportation propre aux Xélors. Seul Grougaloragran et les dragons en général ne sont pas affectés par ce don.
 Plusieurs des personnages du cycle Les Cantos d'Hypérion de Dan Simmons usent également de cette faculté.
 Dans la série Loin de ce monde, Evie Garland a également le pouvoir de chronokinésie. Fille de Donna Garland et de Troy, un extra-terrestre, Evie peut figer le temps en joignant ses deux index.
 Dans la série de jeux vidéo Prince of Persia, le héros possède une dague magique lui donnant des pouvoirs de chronokinésie.
 Le Pokémon légendaire Dialga possède également des pouvoirs chronokinétiques très puissants. Son attaque signature se nomme Hurle-Temps.
Dans l'univers de Sonic the Hedgehog, certains personnages, comme Shadow, peuvent manipuler l'espace-temps grâce à des gemmes puissantes et miraculeuses appelées  Émeraudes du Chaos. Ceux qui sont capables de les contrôler peuvent libérer et utiliser l’énergie contenue en elles, pouvant ainsi voyager dans le temps, se téléporter, changer de dimension et ralentir voire stopper le temps autour de soi.
Dans la saga Percy Jackson, l'antagoniste Cronos est appelé le Seigneur du temps, et peut ralentir la capacité de mouvement de ses ennemis grâce à la chronokinésie.
Les super-vilains Chronos et Lady Chronos de l'univers DC Comics peuvent agir sur le temps. Le super-héros Flash peut voyager dans le temps grâce à sa vitesse, et bouge si vite que le monde lui paraît immobile lorsqu'il est en déplacement. 
Dans le manga JoJo's Bizarre Adventure, le stand de Dio Brando (« The World ») est capable d'arrêter le temps pendant une durée de 10 secondes. Un des pouvoirs du Stand de Yoshikage Kira (« Killer Queen »), nommé « Bites the Dust » (abréviation de la chanson Another One Bites the Dust de Queen) lui permet de faire des retours dans le temps de 1 heure sous certaines conditions. Le stand de Diavolo () quant à lui, permet d'effacer le temps et de voir 10 secondes dans le futur. La forme finale du Stand d'Enrico Pucci (« Made In Heaven ») lui permet d'accélérer le temps de manière progressive. Le stand de Jotaro (« Star Platinium ») parvint à imiter la capacité de « The World ».
Dans l'animé Puella Magi Madoka Magica, Akemi Homura a le pouvoir d'arrêter le temps. Elle peut le contrôler de manière que d'autres personnes soient conscientes et puissent bouger, ou bien être la seule à être consciente. Comme l'a prouvé Tomoe Mami dans le troisième film "Rebellion", il est possible de reprendre conscience si on la touche via un objet ou non. Akemi Homura peut également remonter le temps, mais seulement jusqu'à sa rentrée au collège de Mitakihara.
Dans Ben 10, les chronosapiens (Temposaure), le professeur Paradoxe et Eon peuvent manipuler le temps. Les celestialsapiens (Alien x) ont également cette capacité.
Dans le jeu Overwatch, Tracer peut se déplacer à très grande vitesse et faire de courts retours en arrières, ce qui lui permet d'échapper à des pièges et de s'enfuir facilement.
Les antagonistes de la saison 7 de Ninjago, les jumeaux maîtres élémentaires du temps, pouvaient manipuler le temps avant que Sensei Wu et Garmadon scellent leurs pouvoirs dans les lames du temps. Chacun d'eux avaient deux types de contrôles temporels distincts : Acronis (le plus jeune) pouvait accélérer son propre temps ou créer une bulle qui ralentit la cible, et Krux (le plus vieux) pouvait voyager de quelques secondes dans le passé ou figer totalement ses adversaires. Leurs pouvoirs ont ironiquement une durée limitée, à l'exception de l'accélération d'Acronis, mais il doit arrêter son pouvoir pour agir. Une variante de l'accélération temporelle depuis qu'elle contenue dans les lames du temps est « le poing du temps » qui accélère le vieillissement de la cible ; le seul remède est la lame du retour dans le temps.
Dans la saga littéraire L'Épouvanteur, Tom Ward et le Malin, ainsi que la mère de Tom, peuvent accélérer, ralentir ou arrêter le temps à leur guise (bien que Tom ne maîtrise pas totalement son pouvoir).
Dans la série Lucifer, Amenadiel est capable de ralentir le temps à une échelle suffisante pour pouvoir s'entretenir longuement avec son frère Lucifer sans être vu par les humains autour d'eux.
Dans la série My Little Pony : Les amies, c'est magique, Trixie parvient le pouvoir de changer l'âge des êtres vivants grâce à une amulette. 
Dans la série Nom de code : Kids Next Door, certains objets ont le pouvoir de modifier l'âge : le cigare de Monsieur B est en fait un laser pouvant rajeunir ou vieillir le corps et l'esprit, la machine de renforcement de Numéro 2 le transforme temporairement en ado, le canon à eau de Leona peut faire rajeunir ses ennemies jusqu'à la non-existence car il utilise la Fontaine de jouvence, la grand-mère de Numéro 2 et ses amis utilisent une crème pour redevenir des ado super-vilains et l'ordinateur de Madame Margaret est une machine temporelle pour gouverner le monde. Grand-Père a par contre le pouvoir pur et simple de transformer ceux qu'il touche en vieillards à ses ordres, et ses victimes peuvent à leur tour changer les autres en vieillards ;  ce pouvoir affecte également l'environnement et les objets.
Dans le jeu vidéo Ōkami, le temps s’arrête lors de l'utilisation du Pinceau Céleste (sauf contre Kyubi qui utilise aussi le Pinceau) et la technique de la Brume Occulte ralentit le temps pendant 4s.
Dans le jeu vidéo League of Legends, le champion Ekko possède un sort qui lui permet de remonter le temps de 4s mais qui n'affecte pas les entités présentes.
Dans le jeu vidéo Life Is Strange, l'héroïne Max Caulfield possède le pouvoir de remonter le temps quelques secondes en arrière pour annuler des actions ou revenir sur ses propos.
Dans le film anglais Cashback (2006), le héros est à même de figer le temps pour une durée illimitée ce qui, plus qu'un super-pouvoir, est aussi sujet à de profondes réflexions métaphysiques autour de sa vie.
Dans le MCU (marvel cinématique universe), le sorcier suprême, le docteur Steven Strange possède la pierre du temps (œil d'Agamotto) lui permettant un contrôle absolue du temps . Lors de l'événement "Infinity war", Thanos récupère la pierre et obtient ses pouvoirs chronokinétiques .

Articles connexes 
 Aérokinésie
 Cryokinésie
 Électrokinésie
 Géokinésie
 Hydrokinésie
 Photokinésie
 Phytokinésie
 Pyrokinésie

Liens externes 
     
     
  

Pouvoir psychique
Thème de la science-fiction
Lexique de la bande dessinée